Алан Ли:
 Ли, Алан (иллюстратор) (род. 1947) — английский иллюстратор и концептуальный дизайнер.
 Ли, Алан (футболист) (род. 1978) — ирландский футболист.
 Ли, Алан Дэвид — австралийский актёр.